Бре́йтуэйт () — фамилия. Известные носители:

 Брейтуэйт, Боб (1925—2015) — британский спортсмен-стрелок, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) в стрельбе на траншейном стенде.
 Брейтуэйт, Камау (1930—2020) — барбадосский поэт, драматург, историк и социолог.
 Брейтуэйт, Лилиан (1873—1948) — британская актриса театра и кино.
 Брейтуэйт, Мартин (род. 1991) — датский футболист, нападающий.
 Брейтуэйт, Николас (род. 1939) — британский дирижёр.
 Брейтуэйт, Трейси (род. 1979) — австралийская баскетболистка.
 Брейтуэйт, Уэйн (род. 1975) — гайанский боксёр.
 Брейтуэйт, Эдуард Рикардо (1912—2016) — гайанский писатель, педагог и дипломат.

Брэтуэйт
 Брэтуэйт, Николас (1925—2016) — гренадский педагог и политик, глава правительства Гренады в 1983—1984 и 1990—1995 годах.
 Брэтуэйт, Райан (род. 1988) — барбадосский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами.
 Брэтуэйт, Фред (род. 1972) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Брэтуэйт, Шейн (род. 1990) — барбадосский легкоатлет-барьерист.

См. также 
 Брейтвейт

Примечания